Ви́ктор Васи́льевич Чепе́лик () — советский и украинский архитектор, историк архитектуры, писатель, академик. Лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры.

Значительная часть исследовательской деятельности посвящена изучению Украинского архитектурного модерна. Автор 185 научных работ по истории мировой и украинской архитектуры.

Биография 
Родился в Киеве 14 марта 1927 года, учился в киевской средней школе № 95 до 7-го класса. С 1944 по 1948 г. учился в Киевском техникуме гражданского строительства на архитектурном отделении. С 1948 до 1954 г. учился на архитектурном факультете Киевского инженерно-строительного института у доцентов архитектуры И. Каракиса, А. Сидоренко, профессоров М. Северова, В. Леонтовича, И. Кириенко, историков архитектуры Ю. Асеева и В. Съедина.

В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Архитектурно-планировочные решения жилых домов для одиноких и малосемейных». В 1971 году получил аттестат доцента. В 1992 году получил аттестат профессора по кафедре основ архитектуры и архитектурного проектирования.

В 1993 году избран действительным членом (академиком) Украинской Академии архитектуры. В 1996 году присвоено почетное звание «Почётный доктор НИИТИАГ».

Преподавал и занимался научной деятельностью на протяжении сорока лет на архитектурном факультете в Киевском национальном университете строительства и архитектуры, кафедра основ архитектуры и архитектурного проектирования.

Скончался 14 мая 1999 года в Киеве (похоронен на Байковом кладбище). Некролог вышел 24 июня 1999 года в газете «Литературная Украина» под № 25 (4841) на стр. 8. Последняя статья, которую написал Виктор Васильевич перед смертью, была о своем учителе И. Каракисе: «Йосип Каракіс: Творчість в лещатах тоталітарної доби».

Дочь Оксана — советский и украинский архитектор.

Избранные публикации 
а также
Чепелик В. В. Український архітектурний модерн. / Упорядник З. В. Мойсеєнко-Чепелик. — К.: КНУБА, 2000. — 378 с.: іл.

Чепелик В. В. Бесіди про українську архітектуру / За заг. ред. А. О. Пучкова; Редкол.: З. В. Мойсеєнко-Чепелик, А. О. Пучков, О. В. Чепелик; ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 224 с.: іл.

Примечания

Литература 
 Віктор Васильович Чепелик. Бібліографічний покажчик творів з теорії та історії архітектури (До 70-річчя з дня народження) / Упоряд. А. О. Пучков. — К.: НДІТІАМ, 1997. — 24 с.
 Виктор Васильевич Чепелик (14.03.1927-14.05.1999) // А. С. С. — 1999. — № 4. — Стр. 66-69.
 Виктор Васильевич Чепелик (14.03.1927-14.05.1999) // Ант. — 2000. — № 4/6. — Стр. 110—111.
 Гасанова Н. С. Видатний дослідник народної архітектури (До річниці світлої пам’яті Віктора Васильовича Чепелика, 1927—1999) // Народна творчість та етнографія. — 2000. — № 2/3. — Стр. 117—119.
 Пучков А. О. Співець архітектури модерну (Пам’яті Віктора Чепелика) // Українська культура. — 2002. — № 3 (921). — С. 31.
 Віктор Васильович Чепелик. Автобиография

Ссылки 
 Современная культура Украины: раздел «Архитектура»
 Харьков на рубеже XIX—XX веков: некритический регионализм.
 АРХИТЕКТУРОВЕДЕНИЕ и КУЛЬТУРОЛОГИЯ
 Детский сад № 1 «Орленок» завода «Арсенал» (1939 г.) (Киев)
 ДЕКОР УКРАИНСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО МОДЕРНА В ХАРЬКОВЕ
 Архитектура Украины на рубеже XIX—XX веков
 Управления, отделы, структурные подразделения / Управление культуры и туризма / Текущая деятельность
 Статті в газетах
 Київський національний університет будівництва і архітектури

Преподаватели вузов Киева
Ученики Иосифа Каракиса
Архитекторы Киева
Архитекторы СССР
Архитекторы Украины
Похороненные на Байковом кладбище
Выпускники Киевского национального университета строительства и архитектуры